

Codici 
 oog – codice ISO 639-3 della lingua ong

Altri progetti